KHL 2018-19 var den 11. sæson af ishockeyligaen KHL. Siden den foregående sæson var ligaen blevet reduceret fra 27 til 25 hold, idet Jugra Khanty-Mansijsk og Lada Toljatti var blevet degraderet til VHL. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 62 kampe. Herefter gik otte hold fra hver konference videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Mesterskabet blev vundet af CSKA Moskva, som dermed vandt Gagarin-pokalen for første gang. CSKA havde vundet grundspillet og i slutspilsfinalen besejrede holdet Avangard Omsk med 4-0 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet i Arena Balasjikha ved Moskva, hvor Omsk-holdet midlertidigt havde hjemmebane mens dets normale arena blev genopført, den 19. april 2019, hvor CSKA vandt med 3-2 efter forlænget spilletid. Der skulle 17 minutter og 44 sekunders overtid til, inden CSKA's Maksim V. Mamin satte den mesterskabsafgørende scoring for moskovitterne.

Der blev sat ny tilskuerrekord i KHL den 22. december 2018, hvor 67.770 tilskuere overværede kampen mellem SKA Sankt Petersborg og CSKA Moskva, der blev spillet udendørs på fodboldstadionet Gazprom Arena i Sankt Petersborg, der var blevet forsynet med en ishockeybane. Det var samtidig det højeste tilskuertal til en ishockeykamp mellem to klubhold i Rusland nogensinde. Det var blot den tredje udendørs grundspilskamp i ligaens historie, hvor tilskuerrekorden indtil da havde tilhørt kampem mellem Jokerit og SKA den 2. december 2017, hvor 17.645 så på i Kaisaniemi Park i Helsinki.

Hold 

Holdene var inddelt i to konferencer, øst og vest, med 12 hold i vest-konferencen og 13 hold i øst-konferencen. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med seks eller syv hold i hver.

Siden den foregående sæson var ligaen blevet reduceret med to hold fra 27 til 25 hold, idet Jugra Khanty-Mansijsk og Lada Toljatti var blevet degraderet til VHL. For at opnå en bedre balance mellem divisionerne, blev Torpedo Nizjnij Novgorod  overført fra vest- til øst-konferencen, hvor holdet blev placeret i Kharlamov-divisionen, og HK Dinamo Minsk og HC Slovan Bratislava skiftede fra Bobrov-divisionen til Tarasov-divisionen, mens HK Dynamo Moskva og Severstal Tjerepovets flyttede den modsatte vej.

Danske spillere

Stillinger og resultater

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 62 kampe i grundspillet, hvilket var seks flere end i den foregående sæson, hvor sæsonen var forkortet på grund af de olympiske vinterlege, og det højeste antal indtil da i KHL's historie. For hvert hold var de 62 kampe fordelt på:
 To kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 24 hold i ligaen (48 kampe).
 To kampe (en hjemme og en ude) mod hvert af de øvrige 5 eller 6 hold i samme division (10 eller 12 kampe).
 Ekstra kampe mod hold fra andre divisioner (2 eller 4 kampe).
To af HC Slovan Bratislavas hjemmekampe blev afviklet i Wien, to af Dinamo Rigas hjemmekampe blev spillet i Zürich, mens Jokerit spillede to af sine 31 hjemmekampe i Tallinn. Derudover spillede Avangard Omsk alle sine hjemmekampe i Arena Balasjikha i Moskva, mens Arena Omsk var under renovering.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem, som kort inden sæsonstarten blev indført som erstatning for IIHF's pointsystem, som ligaen indtil da havde fulgt.
 Sejr gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference gik de to divisionsvindere videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af resten af holdene i konferencen.

Ligaen holdt pause i følgende perioder:
 7. - 11. november, 13. - 16. december og 7. - 10. februar på grund af Euro Hockey Tour.
 31. december - 2. januar på grund af nytår.
 18. - 20. januar på grund af all star-kamp i Kazan.

Vestkonferencen

Østkonferencen

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver konference seededes de otte hold fra 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold blev seedet som nr. 3-8. I hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det lavest seedede hold osv. Vinderne af de to konferencefinaler mødtes i finalen om Gagarin-pokalen.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencesemifinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencefinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Finale om Gagarin-pokalen 

Finalen om Gagarin-pokalen var et opgør mellem vinderen af vest-konferencen, CSKA Moskva, og vinderen af øst-konferencen, Avangard Omsk, og ingen af de to finalister havde tidligere vundet Gagarin-pokalen. CSKA havde tidligere været i finalen i 2016, hvor holdet tabte med 4-3 i kampe til Metallurg Magnitogorsk, og i 2018, hvor det blev til nederlag mod Ak Bars Kazan med 4-1 i kampe. Avangard Omsk var i KHL-finalen for anden gang i alt men for første gang, siden holdet i 2012 tabte med 4-3 i kampe til Dynamo Moskva.

Finaleserien var for første gang et lokalopgør, eftersom Avangard Omsk spillede sæsonen i Arena Balasjikha lidt uden for Moskva, mens deres egen arena hjemme Omsk blev genopført.

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2018
Ishockey i 2019